Die Picard GmbH (vormals: Johann Hermann Picard) ist einer der bedeutendsten Produzenten von Hämmern in Deutschland.

Geschichte 

Johann Hermann Picard schuf ab 1857 in Cronenberg (heute zu Wuppertal) im Ortsteil Rottsiepen aus einer kleinen Schmiede ein Unternehmen, das heute zu den bedeutendsten Produzenten von Hämmern in Deutschland gehört. Bis ungefähr 1900 wurde von Hand gefertigt. Als Dampf, Gas und Strom verfügbar wurden, ergänzten Gesenkschmieden das Handschmieden – eine Entwicklung, die in der gesamten Branche ähnlich ablief, beispielsweise bei Knipex. Ab 1920 wurde das Produktprogramm vor allem bei Hämmern und Schmiedewerkzeugen erweitert. Ab 1950 wurden Ausbeulwerkzeuge (Karosseriewerkzeuge) ins Programm aufgenommen. 1956 führte Picard Werkzeuge mit Stahlrohrstiel auf dem europäischen Markt ein und legte damit den Grundstein für die heutige Marktführerschaft speziell beim Zimmermannshammer. 1995 vergrößerte Picard das Sortiment für Dachdecker, Klempner und Zimmerer.

Zum 1. Juli 2017 hatte die Erwin Halder KG aus Achstetten bei Ulm die Joh. Hermann PICARD GmbH & Co. KG und das voll integrierte Tochterunternehmen RUTHE Hammerfabrik GmbH & Co. KG übernommen und gemeinsam in die neue Gesellschaft PICARD GmbH mit Sitz in Wuppertal  überführt.

Fertigung 
Die Fertigung erfolgt komplett am Wuppertaler Standort. Picard fertigt derzeit pro Woche ca. 20.000 Hämmer und 10.000 Stahlrohrwerkzeuge, im Jahr ca. 800.000 Hämmer. 700 Artikel sind im Sortiment, darunter 350 verschiedene Hämmer. Im Rahmen der Messe CeBIT 2006 wurde der Ganzstahl-Zimmermannshammer 790 mit Ledergriff als eines der 50 besten Designprodukte des Jahres 2005 mit dem IF Design Award geehrt.

Die Zielgruppen von Picard sind Industrie, Bau und Handwerk. Exportiert wird in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich und Italien sowie in die skandinavischen und Beneluxstaaten.

Weblinks 

 Webpräsenz des Unternehmens
 iF produkt design award 2006 gold selection
 Picard-Hammer nominiert zum „Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2007“

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Wuppertal)
Werkzeughersteller (Deutschland)
Gegründet 1857